słonki – podrodzina ptaków z rodziny bekasowatych w rzędzie siewkowych
1 miejscowość w Polsce:
 Słonki – osada położona w województwie zachodniopomorskim